В парному жіночому розряді тенісного турніру Prague Open 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Емілі Луа і Ніколь Пратт виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Костанич і Барбора Стрицова (6)6–7, 6–4, 6–4

Сіяні пари 

 Івета Бенешова /  Дінара Сафіна (півфінал)
 Емілі Луа /  Ніколь Пратт (чемпіонки)

 Елені Даніліду /  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
 Габріела Навратілова /  Міхаела Паштікова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Prague Open